Aguilera o Aquilegia, gènere de plantes amb flor originari de l'hemisferi nord 
 Aguilera (volcà), estratovolcà al sud de Xile

 La Aguilera, antic municipi de la província espanyola de Burgos, actualment part del terme municipal d'Aranda de Duero
 Roca Aguilera, diversos indrets
 Las Ventas con Peña Aguilera, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Biografies:
 Carlos Aguilera Martín (Madrid, 1969), futbolista espanyol 
 Christian Aguilera (Barcelona, 1967), escriptor i crític de cinema català 
 Christina Aguilera (Staten Island, 1980), cantant pop estatunidenca 
 Demetrio Aguilera Malta (Guayaquil, 1909 — Ciutat de Mèxic, 1981), novel·lista i dramaturg equatorià de marcada denúncia dels problemes col·lectius del seu país 
 Enrique de Aguilera y Gamboa (Madrid, 1845-1922), arqueòleg i polític espanyol, XVII marquès de Cerralbo 
 Francisco Aguilera Fernández (Barcelona, 1906-1986), guitarrista català
 Francisco Aguilera y Egea (Ciudad Real, 1857-Madrid, 1931), militar i polític espanyol 
 Francisco Aguilera Luna (Jerez de la Frontera, 1971), futbolista andalús que ocupa la posició de davanter 
 Francisco Javier Aguilera Blanco (1971, Jerez de la Frontera), futbolista andalús
 Jerónimo de Aguilera
 Joan Aguilera (Barcelona, 1962), jugador de tennis 
 José Carlos Aguilera (Madrid, 1848 - Alacant, 1900), Marqués de Benalua 
 Pere Aguilera i Garriga (Rubí, 1901-1991), alcalde de Rubí intermitentment entre 1934 i 1938 
 Sebastián Aguilera de Heredia (Saragossa, 1561 – 1627), organista i compositor espanyol
 Vicente Aguilera Cerni (València, 1920 - 2005), crític d'art, assagista i acadèmic valencià